Der Begriff Servas hat folgende Bedeutung:

 Servas International, eine 1949 von Bob Luitweiler in Dänemark unter dem Namen „Open Door System“ gegründete Nichtregierungsorganisation
 Servas Schuhfabrik, ein ehemaliger deutscher Schuhhersteller der zur Schuh-Union gehörte.

Servas ist auch der Name
 von zwei Gemeinden in Frankreich:
 Servas (Ain) im Département Ain
 Servas (Gard) im Département Gard
 von Fritz Servas (1877–1942), deutscher Fußballspieler